— монотипный род однодольных растений семейства , включающий вид Kihansia lovettii Cheek. Выделен британским ботаником Мартином Роем Чиком в 2003 году.

С недавнего времени включается в состав трибы Kupeaeae, ранее считавшейся монотипной с единственным родом Kupea.

Распространение, описание 
Единственный вид является эндемиком Танзании, распространён в округе Уланга.

Микотрофные гемикриптофиты.

Примечания 

Флора Африки
Триурисовые
Монотипные роды растений
Эндемики Танзании
Таксоны растений, названные в честь людей